Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 прошёл в немецком городке Оберхоф (9 января — 12 января 2020 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 4-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женский масс-старт

Мужской масс-старт

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

4-й этап
Международные соревнования по биатлону в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберхофе
Январь 2020 года в Германии